Солдаты — слово, имеющее несколько значений.
 Солдаты — состав военнослужащих в воинских званиях рядовой и ефрейтор в Вооружённых Силах Союза ССР и России, современного периода.
 Солдаты — специализированная каста крупных рабочих (динэргаты, майоры) у муравьёв и термитов. Образ муравьёв-солдат, как людей, воспроизводится на экране в Муравей Антц.
 «Солдаты» — опера Бернда Алоиса Циммермана.

Кино 
 «Солдаты» — советский художественный фильм по мотивам книги «В окопах Сталинграда».
 «Солдаты» — российский телесериал.

См. также 
 
 Солдатик — миниатюрная фигурка, представляющая собой солдата или воина.
 Клоп-солдатик — обыкновенный наземный клоп семейства красноклопов.